Motul kan syfta på:

Guatemala 

 Motul (fornlämning), Petén,

Mexiko 

 Motul (kommun), Yucatán, 
 Motul, Mexiko, ort, Yucatán,